Черныш — птица семейства бекасовых

Черныш — фамилия:
 
 Черныш, Андрей Андреевич (1972—2004) — подполковник ФСБ РФ, боец спецподразделения «Вымпел».
 Черныш, Вадим Олегович (род. 1971) — украинский государственный деятель.
 
 Черныш, Николай Константинович (1938—2018) — советский и российский театральный актёр, педагог.
 Черныш, Пётр Прокофьевич (1919—1979) — лётчик, Герой Советского Союза (1945).

 см. также
 Чарныш, Иван Иванович (1767 — после 1831) — российский военачальник, генерал-майор.

Черныш — топоним:

Россия 
 Черныш — деревня, Краснинский район, Смоленская область

Украина 
 Черныш — село, Черниговский район, Черниговская область
 Черныши — село, Каневский район, Черкасская область

См. также 
 Чернышевка
 Чернышово